Aleksandra Gajewska (ur. 1971) – polska aktorka teatralna i działaczka samorządowa, w latach 2010–2013 wicemarszałek województwa śląskiego
 Aleksandra Gajewska (ur. 1989) – polska działaczka samorządowa i polityk, poseł na Sejm IX kadencji (od 2019)